

Geografie 
 Keiser (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas

Personen 
 Gerhard Jacob Keiser (1701-1785), een Nederlands jurist
 Gerhard Jacob Keiser (1770-1848), een Nederlands advocaat en notaris
 Gerhardt Keiser (1637-1669), een Duits landschrijver en geheimraad
 Jacob Warmolt Keiser (1737-1821), een Nederlands rechter
 Johan Harmen Keiser (1668-1718), een Nederlands jurist en politicus
 Reinhard Keiser (1674-1739), een componist en operaproducent

Vergelijkbare doorverwijspagina's 
Keijzer
Keizer